HMA est un sigle qui peut désigner :
 Hot-melt adhesive (en français, colle thermofusible), une colle fondue dans un pistolet chauffant ;
 Huntington Museum of Art, un musée d'art situé à Huntington, en Virginie-Occidentale, aux États-Unis.

Voir aussi 
 HMA No. 1 (où HMA signifie Her Majesty Airship), le premier grand ballon dirigeable construit pour la marine de guerre britannique